Cet article recense les usages du terme psi et du sigle ou acronyme PSI.

Linguistique 

 Psi (lettre grecque),  et pénultième lettre de l'alphabet grec (majuscule , minuscule  ; précéde oméga et suit chi)
 Psi (copte),  de l'alphabet copte (majuscule , minuscule )
 Ѱ (prononcer psi), lettre archaïque de l'alphabet cyrillique (majuscule , minuscule )
 Ψ sert également d'abréviation (et de symbole) à plusieurs termes débutant par la syllabe « psi » ou « psy » (liés au concept de psyché), comme psychologie, psychiatrie, psychothérapie et psychanalyse. La lettre est l'emblème de plusieurs organisations et corporations professionnelles dédiées à ces disciplines.

Sigles 

Comme sigle :
 PSI, pound per square inch, est une unité de pression anglo-saxonne à ne pas confondre avec le Pascal du système international noté Pa ou PaSI.
 PSI, physique et sciences de l'ingénieur, une des voies d'orientation de mathématiques spéciales en classe préparatoire aux grandes écoles, en France ;
 PSI, , institut Paul Scherrer, laboratoire de recherche multidisciplinaire en Suisse ;
 PSI, perception système et information, laboratoire de recherche public français fusionné en 2006 dans le laboratoire d'informatique, de traitement de l'information et des systèmes ;
 PSI, , initiative de sécurité en matière de prolifération ;
 PSI, parti socialiste indonésien ;
 PSI, parti de la solidarité indonésienne ; 
 PSI, parti socialiste italien ;
 PSI, prestation de services intellectuels ;
 PSI, programmeur SAP indépendant ;
 PSI, prestataire de services d'investissement ;
 PSI, plan de secours informatique ;
 PSI, plan de sécurité et d'intervention (anciennement plan de surveillance et d'intervention), plan d'urgence établi par les industriels dans le cadre du dispositif ORSEC, en France ;
 PSI, plateforme de soutien de l'infanterie, un véhicule de l'univers de Star Wars ;
 PSI, pour Public Sector Information, au sens de la Directive de l'Union européenne concernant la réutilisation des informations du secteur public.

Sciences et techniques

Astronomie 

Psi, désignation habituelle de la  brillante étoile d'une constellation, dans la désignation de Bayer :

Biologie 
 ψ, pseudouridine en biologie moléculaire, base inhabituelle impliquée dans les ARN de transfert
 Ψ, potentiel hydrique en écophysiologie végétale

Informatique 
 Psi, client de messagerie instantanée

Mathématiques 
 Ψ, fonction digamma
 Ψ, fonction polygamma, dérivée n de la fonction gamma
 Ψ, nombre plastique, unique solution réelle de l'équation .

Mesure 
 Livre-force par pouce carré ou psi (, livre par pouce carré), unité de pression en mécanique

Physique 
 Ψ, fonction d'onde en mécanique quantique
 J/Ψ, méson en physique des particules
 Ψ, coefficient de transmission thermique linéique en thermique

Parapsychologie 
 Psi (parapsychologie), concept utilisé en parapsychologie

Entreprises 
 Publisher Sercives Inc., un éditeur de jeux

Notes et références